Schirmer steht für:
 Schirmer, Familienname
 Schirmer Kaffee, Kaffeemarke
Siehe auch:
Schirmer/Mosel Verlag
 Schirmers Erbschaft
 Schirmersmühle
 Schirmerturm
 Schirmerweg 18 (München)